Lophiocarpaceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu goździkowców. Należą do niej dwa rodzaje – Corbichonia oraz Lophiocarpus obejmujące w sumie 6 gatunków. Oba występują w Afryce, przy czym największe ich zróżnicowanie jest w jej południowo-zachodniej części.

Morfologia 
Rośliny zielne lub krzewiaste o wysokości do 1,2 m. Do cech charakterystycznych rodziny należą kwiaty zebrane w groniastych kwiatostanach lub wierzchotkach wyrastających naprzeciw liści. W rodzaju Lophiocarpus okwiat jest pojedynczy i pięciolistkowy. U roślin z rodzaju Corbichonia zewnętrzny okółek jest pięciolistkowy, podczas gdy wewnątrz kwiatu (korona) znajduje się wiele płatków. Pręciki są liczne. Zalążnia górna zbudowana jest z 2 lub 5 owocolistków. Owocem jest niełupka lub torebka.

Systematyka 
Zaliczane tu rośliny do końca XX wieku włączane były do rodziny ugłastowatych (Molluginaceae) (Corbichonia) lub szkarłatkowatych (Phytolaccaceae) (Lophiocarpus). Wyodrębnienie ich w osobną rodzinę jest wynikiem badań molekularnych.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2017)

 Podział rodziny na rodzaje
 Corbichonia Scop.
 Lophiocarpus Turcz.

Przypisy 

Goździkowce